

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Rzuchów – wieś w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Leżajsk 
 Rzuchów – wieś w woj. śląskim, w pow. raciborskim, w gminie Kornowac 
 Rzuchów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Dąbie

Zobacz też 
 Rżuchów